Estalo de salão - artefato pirotécnico
Estalo de dedos
Jacu-estalo - ave brasileira

Desambiguação